Buffalo Bill, le héros du Far-West est un périodique destiné à la jeunesse, publié à Paris et Bruxelles à partir de 1907. Il porte la mention

Notes et références 

Revue française
Revue belge
Titre de presse créé en 1907